Појам Јелена Асен може да се односи на:
 Јелена (супруга Јована Асена)
 Јелена Асен (супруга Теодора Ласкариса),
 Јелена (супруга Стефана Душана),